Huszár oder Huszar ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Huszár (1843–1885), ungarischer Bildhauer
 Erika Huszár (* 1983), ungarische Shorttrackerin
 István Huszár (1927–2010), ungarischer Politiker
 Karl Huszár-Puffy (1884–1943), ungarischer Schauspieler
 Károly Huszár (1882–1941), ungarischer Lehrer, Politiker
 Nikolaus Huszar (* 2001), österreichischer American-Football-Spieler
 Vilmos Huszár (1884–1960), ungarischer Maler und Grafiker